Geografia:
 Ramin – gmina w Niemczech w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Ramin - wieś w Palestynie

Osoby:
 Carl Bogislav von Ramin – pruski landrat
 Clemens von Ramin – niemiecki aktor
 Georg Ramin – niemiecki polityk
 Günther Ramin – niemiecki organista
 Jürgen von Ramin – niemiecki pisarz
 Mohammad-Ali Ramin – irański polityk
 Ron Ramin – amerykański kompozytor
 Sid Ramin – amerykański kompozytor

Inne:
 Ramin – perskie imię
 Ramin – ród